Anderson House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Anderson House (Delaware), NRHP-Nr. 83001384
 Anderson House (Georgia), NRHP-Nr. 76000657
 Anderson House (Kentucky), NRHP-Nr. 84001496
 Anderson House (Montana), NRHP-Nr. 92001770
 Anderson House (New Jersey), NRHP-Nr. 72001498
 Anderson House (South Carolina), NRHP-Nr. 82003908
 Anderson House (Virginia), NRHP-Nr. 98000696